Люсе ():

Названия во Франции 
 Люсе — коммуна в департаменте Кот-д’Ор.
 Люсе — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель.
 Люсе — коммуна в департаменте Савойя.

Фамилия 
 :fr:Dorothy Lucey (род. 1958) — актриса.

См. также 
 Люси